Le tournoi de tennis de Brisbane est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1994, classée en catégorie Tier III, se dispute du 3 au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Florencia Labat, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laura Golarsa et Natalia Medvedeva.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Saison 1994 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1994
Brisbane
Tennis en Australie en 1994
Tennis en janvier 1994